Баратынская, Анна Давыдовна (урожденная княжна Абамелик; 1814—1889) — фрейлина, известная красавица, светская львица, поэтесса-переводчица.